Pieter van Schravendijk (1806-1869), burgemeester van Rijnsaterwoude, Hoogmade en Woubrugge
 Pieter van Schravendijk (1852-1897), burgemeester van Rijnsaterwoude en Ter Aar